Ella and Oscar () — сорок четвёртый студийный альбом американской джазовой певицы Эллы Фицджеральд, записанный совместно с пианистом Оскаром Питерсоном в 1975 году и выпущенный на лейбле Pablo Records.

Список композиций

Участники записи 
 Элла Фицджеральд — вокал.
 Оскар Питерсон — фортепиано.
 Рэй Браун — контрабас.

Примечания 

Альбомы Эллы Фицджеральд
Альбомы на английском языке
Альбомы Оскара Питерсона
Альбомы Pablo Records